Mystki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Mystki, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Mystki, village de la voïvodie de Lubusz